Bardinesi – abitanti di Bardino Nuovo
Bardinesi – abitanti di Bardino Vecchio